Кару́зо — фамилия. Известные носители:

 Карусо, Алекс (род. 1994) — американский баскетболист.
 Карузо, Дамиано (род. 1987) — итальянский велогонщик.
 Карузо, Джампаоло (род. 1980) — итальянский велогонщик.
 Карузо, Ди-Джей (род. 1965) — американский режиссёр и продюсер.
 Карузо, Дэвид (род. 1956) — американский актёр и продюсер.
 Карузо, Луиджи (1754—1822) — итальянский композитор.
 Карузо, Маркус (род. 1952) — бразильский автор, режиссёр и актёр.
 Карузо, Павел Иосифович (1906—1988) — белорусский фотограф, музыковед, композитор, общественно-политический деятель.
 Карузо, Пино (1934—2019) — итальянский актёр и телеведущий, публицист.
 Карузо, Пиппо (1935—2018) — итальянский композитор, дирижёр, аранжировщик и продюсер.
 Карузо, Пэт (род. 1963) — канадский хоккеист на траве.
 Карузо, Сальваторе (род. 1992) — итальянский теннисист.
 Карузо, Стефано (род. 1987) — итальянский, затем немецкий фигурист, выступающий в танцах на льду.
 Карузо, Энрико (1873—1921) — итальянский оперный певец.
 Карузо, Энтони (1916—2003) — американский характерный актёр.

См. также 
 Карузо (песня) — песня, посвящённая известному итальянскому певцу Энрико Карузо
 Великий Карузо — американский художественный музыкальный фильм 1951 года режиссёра Ричарда Торпа (в роли Энрико Карузо — Марио Ланца)